Пятнадцатый розыгрыш Кубка СССР по хоккею с шайбой третий год подряд прошёл по неизменной схеме с последовательным стартом команд. Класс «А» представляли его участники прошлого сезона.
Хотя первоначально соревнования планировалось провести с конца декабря по 17 февраля, первые игры прошли только в январе, а игры начиная с 1/4 финала были проведены за месяц до начала уже следующего чемпионата.
Сразу 4 команды не сыграли в турнире.

Список участников

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 1972-73. Кубок СССР. Пятнадцатый розыгрыш - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой